Helbling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Helbling (1824–1897), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Albert Helbling (1878–1964), Schweizer Politiker
 Carl Helbling (Germanist) (1897–1966), Schweizer Germanist
 Carl Helbling (Ökonom) (1932–2016), Schweizer Ökonom und Wirtschaftsprüfer
 Felix Helbling (1802–1873), Schweizer Priester und Politiker
 Hanno Helbling (1930–2005), Schweizer Schriftsteller, Übersetzer und Feuilletonist
 Johann Helbling von Hirzenfeld (1789–1865), böhmischer Numismatiker und Heraldiker
 Jürg Helbling (* 1954), Schweizer Ethnologe
 Josef Helbling (* 1935), Schweizer Radrennfahrer
 Karl Helbling (1708–1746), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Marc Helbling (* 1977), Schweizer Politikwissenschaftler
 Mathes Helbling, österreichischer Architekt und Steinmetz
 Maximilian Helbling (1865–1935), deutscher Generalmajor
 Niklaus Helbling (* 1959), Schweizer Theaterregisseur, Dramaturg und Autor
 Robert Helbling (1874–1954), Schweizer Bergsteiger, Geologe und Fotogrammetriker
 Rosmarie Zapfl-Helbling (* 1939), Schweizer Politikerin (CVP)
 Sebastian Georg Helbling von Hirzenfeld (1751–1782), österreichischer Biologe und Hochschullehrer
 Seifried Helbling (1230–nach 1300), österreichischer Ritter und Schriftsteller
 Silvan Helbling (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Simon Helbling (* 1986), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Helbling (* 1961), Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands
 Timo Helbling (* 1981), Schweizer Eishockeyspieler
 Ulrich Helbling, österreichischer Dombaumeister des Stephansdom

Siehe auch:
 Helblinghaus (Innsbruck)
 Helbling Holding, Schweizer Beratungsunternehmen
 Helbling Verlag, musikpädagogischer Fachverlag mit Sitz in Innsbruck, Esslingen, Ancona und Bern
 Helbing